Раймон:

 Раймон (1940—н.в.) — каталонский певец, автор-исполнитель.
 Раймон I Дат (ум. около 956) — граф Бигорра.
 Раймон I Транкавель (ум. 1167) — виконт Безье.
 Раймон II (ум. 1080) — граф Бигорра.
 Раймон Паниккар (1918—2010) — испанский богослов.

См. также 
 Раймон Лагасе Трофи — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.